Журавлёва — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Журавлёва, Алла Иосифовна (род. 1937) — народная артистка Российской Федерации.
 
 
 Журавлёва, Валентина Николаевна (1933—2004) — русская писательница.
 
 Журавлёва, Елена Витальевна (род. 1983) — российская спортсменка (синхронное плавание).
 Журавлёва, Зоя Евгеньевна (1935—2011) — детская писательница, журналист и филолог.
 Журавлёва, Людмила Васильевна (род. 1946) — советский и украинский астроном.
 Журавлёва, Марина Анатольевна (род. 1963) — российская певица, поэтесса и композитор, автор песен.
 Журавлёва, Мария Николаевна (Шапаева; род. 1986) — российская легкоатлетка.
 Журавлёва, Ольга Сергеевна (род. 1987) — белорусская телеведущая, певица, актриса, дизайнер женской одежды.
 Журавлёва, Полина Владимировна (Приходько; род. 1988) — российская актриса театра и кино.
 Журавлёва, Тамара Марковна (род. 1938) — советская ткачиха, Герой Социалистического Труда.
 
 Журавлёва, Юлия Викторовна (род. 1976) — российская футболистка.

 Топоним 

 Россия 
 Журавлева — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.
 Журавлева — деревня в Тугулымском городском округе Свердловской области.
 Журавлева — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Журавлёва — река в России, протекает в Томской области.